336 км (336-ий кіломе́тр; Триста тридцять шостий кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.

Власна назва наступних об'єктів:

Залізничні роздільні, зупинні пункти та платформи

336 км (зупинний пункт) — зупинний пункт Південної залізниці;
 336 км (зупинний пункт) — зупинний пункт Придніпровської залізниці;



Див. також 
 336 (значення)
 336
 Список залізничних станцій і роз'їздів України (3)